A Pica puede referirse a:

 A Pica (Villamarín), lugar de la parroquia de León, concello de Villamarín, provincia de Orense, España.
 A Pica (La Estrada), lugar de la parroquia de Moreira, concello de La Estrada, provincia de Pontevedra, España.